Port Richmond ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Port Richmond (New York), Stadtteil von New York auf Staten Island
 Port Richmond (Pennsylvania), Stadtbezirk von Philadelphia
 Port Richmond (Virginia)